

Prénom 

Irv est un prénom porté par :

 Irv Docktor (1918-2008), illustrateur américain ;
 Irv Frew (1907-1995),  joueur de hockey sur glace britannique ;
 Irv Novick (1916-2004), dessinateur de comics américain ;
 Irv Spector (1914-1977), scénariste et réalisateur américain ;
 Irv Spencer (1937-1999), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Irv Torgoff (1917-1993), joueur de basket-ball américain.

Sigle 

IRV est un sigle qui peut désigner :
 Instant-runoff voting (en français, vote alternatif), un système électoral par classement utilisé pour choisir un gagnant en un seul tour de vote.

Voir aussi 
 Irving